„Зу Зу“ (, преди това: Polly and the ZhuZhu Pets) е канадско-американски анимационен сериал въз основа на американски играчка франчайз ZhuZhu Pets. Дебютира на 12 септември 2016 г. по Дисни Ченъл в САЩ. Серията се произвежда от Cepia LLC и Nelvana.

Сюжет 
„Зу Зу“ е около 8-годишно момиче Франки Пампълмус, който живее в Енитаун с четирите си говорят хамстери – Пипскуик, Г-н Скуигълс, Нъм Нъмс и Чънк.

Герои 
 Франки Пампълмус – 8-годишната собственичка на Зу Зу.
 Пипскуик – енергичен жълт хамстер. Тя е първият домашен любимец Франки.
 Г-н Скуигълс – интелигентен оранжево хамстер. Той обича науката.
 Нъм Нъмс – внимателни лилаво хамстер.
 Чънк – стилен сив хамстер. Обича да яде.
 Майка – майка Франки
 Баща – баща Франки

Епизоди

„Зу Зу“ в България 
В България сериалът започва на 13 март 2017 г. по Disney Channel. Записът е осъществен в Александра Аудио.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Анимационни сериали
Сериали на Дисни